Миранда може да се отнася за:

 Миранда – женско име;
 Миранда – героиня от пиеса на Шекспир;
 Миранда – героиня от сериала „Сексът и Градът“;

География 
 Миранда – щат в северната част на Венецуела;
 Миранда – град в щата Мато Гросо до Сул, Бразилия;
 Миранда – малък град в щата Калифорния, САЩ;
 Миранда – град в департамент Каука, Колумбия;
 Миранда – село в Италия;
 Миранда – укрепление и малко селище в Нова Зеландия;
 Миранда – железопътна гара в Сидни, Австралия;

Други 
 Миранда – спътник на Уран;
 Миранда – език за програмиране;

Личности 
 Франсиско де Миранда (1750-1816) – латиноамерикански революционер.
 Жуан Миранда (1984-) – бразилски футболист.

Кино 
 Миранда – британски ТВ сериал